«За завесой секретности» (, альтернативные переводы — «Тайный план», «Тайные сведения») — кинофильм режиссёра Кена Лоуча, вышедший на экраны в 1990 году. Лента получила Приз жюри и Приз экуменического жюри на Каннском кинофестивале, принимала участие в конкурсной программе Чикагского кинофестиваля и была номинирована на премию «Гойя» за лучший европейский фильм.

Сюжет 
Действие происходит в Северной Ирландии в условиях политической напряжённости. Пол Салливан и Ингрид Джесснер — американские правозащитники, изучающие случаи нарушения гражданских прав и свобод в Белфасте. После завершения своей работы и подготовки отчёта они собираются возвращаться на родину, однако в это время в руки Пола попадает секретная плёнка, записанная бывшим сотрудником британских спецслужб Харрисом. На следующее утро Салливан отправляется на встречу с Харрисом, однако по дороге его убивают. Поскольку в деле фигурирует гражданин другого государства, для расследования обстоятельств преступления из Лондона присылают опытного инспектора Керригана. Тот сразу же понимает, что представители полиции и властей отнюдь не горят желанием помочь ему узнать правду.

В ролях 
 Фрэнсис Макдорманд — Ингрид Джесснер
 Брайан Кокс — Керриган
 Брэд Дуриф — Пол Салливан
 Май Сеттерлинг — Моа
 Джон Бенфилд — Максвелл
 Мишель Фэйрли — Тереза Дойл
 Морис Роэвз — капитан Харрис
 Джим Нортон — Броуди
 Патрик Каванаг — Алек Невин

Ссылки 
 
  
 «За завесой секретности» на сайте Box Office Mojo

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы о полицейских
Фильмы о спецслужбах
Фильмы о конфликте в Северной Ирландии
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 1990 года